Надежда Андреевна Шип (20 октября 1945, Антрацит) — украинский историк, исследователь истории Украины XIX—XX веков, доктор исторических наук, профессор.

Родилась 20 октября 1945 в городе Антраците. В 1966 году окончила исторический факультет Луганского педагогического института. Преподавала историю и обществоведение в средней школе, работала завшкольным одтелом Свердловского райкома комсомола (Луганская обл.). В 1969—1979 годах — научный сотрудник Института истории АН УССР. В 1977 году под руководством члена-корреспондента АН УССР Фёдора Павловича Шевченко защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Роль высших учебных заведений в развитии русско-украинских связей во второй половине XVIII в». Была соавтором восьмитомной «Історії Українскої РСР». В 1979—1984 годах — заведующий редакцией истории издательства «Радянська школа». В 1984—1992 годах — старший научный сотрудник, в 1992—1998 годах — ведущий научный сотрудник отдела истории Украины XIX — начала XX века Института истории Украины НАН Украины. В 1995—1998 годах — ученый секретарь совета по защите диссертаций при институте. В 1992 году защитила докторскую диссертацию на тему: «Интеллигенция на Украине (XIX в .) : Историко — социологический очерк». С 1998 года — заведующий кафедрой общественных наук Украинской академии внешней торговли, с 2008 г. — профессор кафедры общественных и педагогических дисциплин Украинского государственного университета финансов и международной торговли.

Одна из сентенций Н. Шип: «Я люблю науку так же, как и она любит меня».

Основные труды
 Русско-украинское культурное сотрудничество в XVIII — первой половине ХІХ в. Київ, 1988.
 Культурно-національне питання на Україні в другій половині ХІХ ст. // УІЖ. 1991. № 3.
 Интеллигенция на Украине (ХІХ в.). Київ, 1991.
 Нариси з історії українського національного руху. — Київ, 1994 (у співавторстві).
 Церковно-православний рух в Україні поч. XX ст. Київ, 1995.
 Видавнича і просвітницька діяльність Київської духовної академії // Київська старовина. 1999.  № 3.
 «Українське питання» в Російській імперії (кінець ХІХ — поч. XX ст.). — Частини 2-3.  Київ, 1999.
 Київська духовна академія — центр вищої духовної освіти Наддніпрянської України (ХІХ — поч. XX ст.) // УІЖ. 1999. — № 2.
 Етимологія і семантика терміна «Русь». — Київ, 2002.
 Суспільно-політичне і духовне життя українців у складі Російської імперії (ХІХ ст.): Нариси для самостійного опрацювання студентами. Київ, 2004.
 Навчально-методичний комплекс дисципліни «Історія України». Київ, 2005.
 Російсько-українська бюрократія в історичному вимірі // Україна: Пошуки оптимальної моделі бюрократії. Матеріали засідання Дискусійного клубу — Київ, 2005.
 Мораль і бізнес. Київ, 2010.
 Київська духовна академія в культурно-освітянському просторі України(1819—1919). Київ, 2010.
 Ідея всесловянської єдності у працях викладачів і студенів Київської духовної академії//Рукописна та книжкова спадщина України Вип. 17. Київ, 2013.
 Тарас Шевченко, Павло Чубинський — духовні символи українства. Київ, 2014.
 Чубинський Павло Платонович - поборник етнонаціональних прагнень українців//Україна в етнокультурному вимірі століть (До 175-річчя з дня народження видатного українського етнографа Павла Чубинського. Збірник наукових праць Інституту історичної освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Вип. 3. Київ, 2014.
 Релігійні аспекти в житті та творчості Т. Г. Шевченка// Феномен особистості та творчості Т. Г. Шевченка в сучасному культурологічному просторі. Зб. тез Всеукраїнської науково-практичної конференції. Ч. І. Миколаїв, 2014.
 Суспільні трансформації в Україні: куди йдемо? (Методологія осмислення)// Формування особистості в умовах транзиту. Київ, 2015.
 Духовно-православная идентичность славян// Культура. Политика. Понимание (философско-политические проблемы идентичности: Россия и современный мир). Материалы IV международной научной конференции (г. Белгород, 13-14 мая 2016 г). Белгород, 2016.
 Україна у міжнародній торгівлі (IX - XVIII ст).// Глобальні виклики розвитку національних економік. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 19 жовтня 2016 р. Ч ІІІ. Київ 2016.
 Слов'янська тематика в документах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Вип. 20. Київ, 2016.
 Історіософські концепції цивілізаційної ідентичності українців// Вісник Київського національного торговельтно-економічного університету. 2017, №2(112).
 Культурний компонент державотворення та євроінтеграції України// Гілея, 2017. Вип.119.
 Єпископ Порфирій і професори Київської духовної академії у Київському слов'янському благодійному товаристві// Церква - наука - суспільство: питання взаємодії. Присвячується 250-річчю від дня народження митрополита Євгенія (Болховітінова). Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (29 травня - 3 червня 2017 р.). Київ, 2017.
 Український модус слов'янофільства// Рукописна та книжкова спадщина України. Вип. 21. Київ, 2017.
 Інтелектуальний перехід від монометодології до методологічного плюралізму// EMINAK, 2018. №1 (21), (січень - березень). Т. 3.
 Слов'янофільский проект розв'язання "польського питання" в Російській імперії (початок ХХ ст.)// Рукописна та книжкова спадщина України. Вип. 22. Київ, 2018.
 Участь Іваницького та його колег по Київській духовній академії у розгортанні гебраїстичних і сходознавчих студій у Всеукраїнській Академії Наук і Всенародній бібліотеці України (20-ті - початок 30-х років ХХ ст.// Віктор Федорович Іваницький. Життя, віддане книзі. Київ, 2018.
 Інтерпретація слов'янофілами польского й українського питань в Російський їмперії (друга половина ХІХ ст.// Рукописна та книжкова спадщина України. Вип 23. Київ, 2019.
 Історіософський вимір російсько-українського конфлікту на Донбасі (друге десятиріччя ХХІ ст.)// Virtus, №32. март, 2019.
 Термінологічний ключ до вивчення суспільно-політичної думки в Росії (ХІХ ст.)// Рукописна та книжкава спадщина України. Вип 24. Київ, 2020.
 Слов'янофільство - духовний феномен ХІХ століття: погляд з Києва. Київ, 2021.
 Український патріот і соціал-демократ Сергій Подолинський (1850-1891)// Virtus, №53, квітень, 2021.

Литература 
Вчені Інституту історії України: Біобібліогр. довід./ Серія «Українські історики». — Вип.1. — К., 1998: Українські історики ХХ ст.: Бібліогр. довід. / Серія «Українські історики». — Вип.2: У 2 ч. — Ч.1. — К., Львів, 2003; Інститут історії України Національної академії наук України. 1936—2006. — К., 2006.
Енциклопедія історії України. Т.10. — К, 2013

Историки Украины
Персоналии:Луганск